

Prénom 
Akihito est le nom personnel de plusieurs membres de la famille impériale japonaise :
 Sutoku (1119-1164),  empereur du Japon ;
 Komatsu Akihito (1846-1903), prince et général de l'ère Meiji ;
 Akihito (1933-),  empereur du Japon (il ne prendra son nom de règne définitif (Heisei) qu'après sa mort).

Ichtyologie 
Akihito peut aussi désigner :
 Akihito, un genre de Gobiidés, dont le nom a été donné en l'honneur de Akihito, empereur du Japon de 1989 à 2019, et pour sa passion pour l'ichtyologie.